Виберг — имя собственное, распространённое в виде фамилий:

 Виберг, Никлас (род. 1985) — шведский легкоатлет-многоборец.
 Виберг, Пернилла (род. 1970) — шведская горнолыжница.
 Виберг, Сюзанна (Гуннарссон; род. 1963) — шведская гребчиха на байдарках. 
 Виберг, Харальд (1908—1986) — шведский художник.